Giorgio Sterchele – calciatore italiano
François Sterchele – calciatore belga